Ленкавица:

 Ленкавица — укороченная геральдическая фигура в виде буквы W.
 Ленкавица — село в Польше на территории гмины Стрышув Вадовицкого повята Малопольского воеводства.
 Ленкавица — сельская гмина (волость) в Польше.